Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1982 disputat al circuit de Monza el 12 de setembre del 1982.

Resultats

Altres 
 Pole: Mario Andretti 1' 28. 473

 Volta ràpida: René Arnoux 1' 33. 619 (a la volta 25)

Referències 
 

Itàlia
1982